Terzan, nom propre arménien, et Teržan, nom propre slovène, peuvent faire référence à :

Patronyme 

 Agop Terzan (1927-2020), astronome franco-arménien ;

  (1947-), archéologue slovène ;
  (1965-), économiste et politicienne slovène.

Astronomie 
 Terzan 7, amas globulaire.

Patronyme arménien
Patronyme slovène